Općina Drvar kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Drvar (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Istočni Drvar, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar